Bluewater (Arizona)
 Bluewater (Califórnia)

Desambiguações de topônimos